Nodaway bezeichnet in den Vereinigten Staaten:
 Nodaway (Iowa), ein Ort im Adams County (Iowa)
 Nodaway (Missouri), ein Ort im Andrew County (Missouri)
 Nodaway Lake (Iowa), ein See im Adair County (Iowa)
 Nodaway Lake (Iowa), ein Stausee im Nodaway County, Missouri
 Nodaway County in Missouri
 Nodaway River in Iowa und Missouri
 mehrere Townships, siehe Nodaway Township